Сергей Славикович Шакарян (арм. Սերգեյ Սլավիկի Շաքարյան, род. 9 декабря 1974 года в селе Айгестан Гадрутского района), армянский военный деятель, принимал участие в первой Карабахской войне в возрасте 17 лет, был командиром танка, полковник Армии обороны Арцаха, «Герой Арцаха», за исключительные заслуги перед Отечеством награждён орденом «Золотой орел».

Биография 
Учился в средней школе имени М. Манвеляна Гадрута, затем продолжил образование в Степанакертском Сельскохозяйственном Институте. Однако он оставил учёбу незаконченной и вернулся в Гадрут, чтобы добровольно участвовать в Карабахской войне. 17-летний Сергей взял оружие и встал рядом со своим отцом.

Сергей Шакарян участвовал во второй Карабахской войне уже как опытный командир-полковник и пресекал многочисленные танковые и пехотные атаки азербайджанских ВС, причиняя противнику многочисленные потери.

Отец полковника Сергея Шакаряна погиб во время первой Карабахской войны, он подорвался на мине 25 октября 1993 года, а Сергей Шакарян погиб 25 октября 2020 года в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Он был единственным ребёнком в доме, был женат, имеет два сына и дочь.

Награды 
4 октября 2020 года решением президента Арцаха Араика Арутюняна Сергею Шакаряну была вручена награда «Золотой орел», присвоено высшее звание «Герой Арцаха».

Примечания 

Умершие в 2020 году
Герои Арцаха
Погибшие во Второй карабахской войне
Страницы с непроверенными переводами